Шутиков — русская фамилия.

Известные носители 
 Шутиков, Анатолий Иванович (род. 1946) — российский дирижёр.
 Шутиков, Вадим Алексеевич (род. 1967) — российский историк, писатель и коллекционер.